Марин Георгиев може да се отнася за:
 Марин Георгиев (? – 1903), български революционер;
 Марин Георгиев (р. 1946), български поет.